Иван Георгиев Пожарлиев е български химик-органик, член-кореспондент на Българската академия на науките.

Биография 
Иван Пожарлиев е роден на 3 ноември 1935 година в Габрово. Внук е на революционера Иван Пожарлиев. През 1988 година придобива научна титла старши научен сътрудник I степен, а от 2004 година е член-кореспондент на БАН.

Огласен е като сътрудник на „Държавна сигурност“ в периода 1961 – 1966 година.

Георги Данаилов пише за него:

Родословие

Бележки 

Български химици
Член-кореспонденти на БАН
Родени в Габрово
По произход от Енидже Вардар
Сътрудници на Държавна сигурност